Тараща — місто, Київська область, Таращанський район, районний центр
 Тараща — вантажна залізнична станція Південно-Західної залізниці, розташована за декілька кілометрів від міста Тараща
 Тараща — село, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район
 Тараща — село на Далекому Сході Росії, засноване переселенцями з України

Див. також 
 Тараща (історія міста)
 Тараща (відомі люди)